In 2005 werd de tweede editie van de Copa RN gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de FNF en werd gespeeld van 23 februari tot 5 april. ABC werd kampioen.

Eerste fase

ABC en Alecrim werden als beste verliezer opgevist, de tegenstander van Corintians had forfait gegeven waardoor de club automatisch voor de tweede fase geplaatst was.

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
RN Copa